Scheil ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Scheil (* 1973), deutscher Kugelstoßer, Diskus- und Speerwerfer sowie Paralympionike
 Dominik Scheil (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Erich Scheil (1897–1962), deutscher Physiker und Materialforscher
 Erwin Scheil (1908–1991), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Heinz-Günter Scheil (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jean-Vincent Scheil (1858–1940), französischer Assyriologe; Entzifferer des Codex Hammurabi
 Stefan Scheil (* 1963), deutscher Historiker
 Verena Wicke-Scheil (* 1956), deutsche Landtagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen), MdL

Siehe auch:
 Scheil-Gleichung